Rajewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Rajewsky (1893–1974), deutscher Biophysiker und Strahlenforscher russischer Herkunft
 Christiane Rajewsky (1934–1993), deutsche Politologin und Friedensforscherin
 Klaus Rajewsky (* 1936), Sohn von Boris Rajewsky, Immunologe, Universität zu Köln, heute Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Berlin
 Manfred Fedor Rajewsky (1934–2013), Sohn von Boris Rajewsky, Krebsforscher
 Nikolaus Rajewsky (* 1968), Sohn von Klaus Rajewsky, deutscher Bioinformatiker
 Xenia Rajewsky (1939–2011), deutsche Soziologin und Übersetzerin, Tochter von Boris Rajewsky

Siehe auch:
 Rajewski